Блем — многозначный термин

Топоним 
 Блем — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна.

Фамилия 
 Блем, Максим Владимирович (род. 1976) — российский и латвийский игрок в хоккей с мячом.
 Блем, Павел (род. 1980) — польский шахматист, гроссмейстер.